Маунт Лебанон има више значења:
 Маунт Лебанон (Луизијана)
 Маунт Лебанон (Пенсилванија)